

Населені пункти та їхні частини
 Ридзина — місто в Лещинському повіті Великопольського воєводства
 Ридзина — гміна в Лещинському повіті Великопольського воєводства
 Ридзина — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ридзина — осада в гміні Ридзина Лещинського повіту Великопольського воєводства

Примітки